Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2017 – siedemnasta edycja zawodów organizowanych przez Światową Federację Pływacką (FINA), która odbyła się w dniach 14–30 lipca 2017 roku w Budapeszcie.

Wybór gospodarza 
15 lipca 2011 roku ogłoszono, że Guadalajara zorganizuje mistrzostwa świata w 2017 roku. W tym samym głosowaniu Kazań został wybrany gospodarzem zawodów w 2015 roku, podczas gdy kandydatura Hongkongu została odrzucona. Przed głosowaniem swoje oferty wycofały Kanton i Montreal.

W lutym 2015 roku z powodów finansowych Meksyk zrezygnował z organizacji mistrzostw. 11 marca 2015 roku poinformowano, że za dwa lata zawody odbędą się w Budapeszcie.

Obiekty 
Konkurencje pływackie oraz skoki do wody zostały przeprowadzone w Dunaj Arenie, podczas gdy pływanie na otwartym akwenie odbyło się nad Balatonem. Na Basenie Narodowym im. Alfréda Hajósa położonym na Wyspie Małgorzaty rozegrano zawody w piłce wodnej. W Parku Miejskim Városliget zawodnicy rywalizowali w pływaniu synchronicznym, a na nasypie Dunaju w dzielnicy Buda odbyły się zmagania w skokach z klifów.

Program 
Źródło:

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna mistrzostw